Harrow kan syfta på:

 London Borough of Harrow – en borough i nordvästra London
 Harrow, London – en del London Borough of Harrow sedan 1965 tidigare i Middlesex county
 Harrow on the Hill – en ort i grevskapet Greater London
 Harrow School – en av de mest ansedda engelska privatskolorna
 The Harrow & The Harvest – ett studioalbum av Gillian Welch

Personer
 Den Harrow (1962–), en italiensk artist